

Sigle 
 Windows Management Instrumentation – componente di Microsoft Windows
 Wikimedia Italia

Codici 
 WMI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto della Masovia di Varsavia-Modlin (Polonia)
 wmi – codice ISO 639-3 della lingua wamin

fr:WMI